Né à Saint-Pétersbourg en 1883, Nicolas Youssoupoff est le fils aîné du prince Félix Félixovitch Youssoupoff, comte Soumarokoff-Elston, et de la princesse Zénaïde Youssoupoff.

Héritier par sa mère de la plus importante fortune de Russie, le prince Nicolas Youssoupoff fut tué à Saint-Pétersbourg en 1908 dans un duel au revolver l'opposant au mari de sa maîtresse.

À sa mort, son frère cadet, le prince Félix Ioussoupov (1887-1967), devint héritier présomptif de la fortune familiale et du titre de prince Youssoupoff, qu'il prit en 1928, à la mort de son père.

Notes et références 

 
 

Noblesse russe du XIXe siècle
Naissance en février 1883
Naissance à Saint-Pétersbourg
Décès en juillet 1908
Décès à 25 ans
Mort au cours d'un duel